Ро́зина — фамилия и имя:

Фамилия 
 Розина, Алессандро — итальянский футболист.
 Розина, Лия Моисеевна (1903—1980) — советская актриса, Народная артистка РСФСР.
 Розина, Нелли Михайловна (род. 1947) — советский и российский государственный деятель и ученый.
 Розина Ольга Владимировна (род. 1955) — российский историк, почётный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат Макарьевской премии.
 Розина, Раиса Иосифовна — российский лингвист.

Имя 
 Рози́на — персонаж комедий Бомарше.

В астрономии 
 (985) Розина — астероид, открытый в 1922 году.

Другое 
 Розина — монета.

См. также 
 Феррара, Розина
 Розин